USS Minneapolis ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

, crucero en servicio desde 1894 hasta 1921.
, crucero pesado dado de alta en 1934, participó en combates en el Pacífico, y fue dado de baja 1947.
, el vigésimo primer submarino nuclear de ataque de clase Los Angeles.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos